Железнодорожные станции Армавир:
 Армавир — станция Армянской железной дороги;
 Армавир — станции Северо-Кавказской железной дороги:
 Армавир-Ростовский (Армавир-1),
 Армавир-Туапсинский (Армавир-2)